Slovo dar může označovat:

 dar – bezúplatně převedená věc 
 talent v křesťanském kontextu boží obdarování (dary Ducha Svatého) 
 Boží Dar – obec v Krušných horách
 Dar es Salaam – město v Tanzanii

Viz také:
 Danajský dar – léčka v podobě daru
 dar slz v křesťanské mystice
 dar života v křesťanské symbolice
 boží dar – jiné označení pro chléb
 dárce – osoba, která svými prostředky dobrovolně přispívá
 darování krve
 darování orgánů

Externí odkazy